Светлополянск (до 1970 года Дымное) — посёлок городского типа в Верхнекамском районе Кировской области России.

История 
Посёлок возник в 1964 году в связи с началом торфоразработок болота Дымного.

В 1967 году открыто торфопредприятие «Дымное». В 1968 году началось строительство торфопредприятия «Кирсовое».

В 1970 году посёлок получил название Светлополянск.

Статус посёлка городского типа с 1982 года.

Население

Транспорт 
В посёлке расположена станция Светлополянск Кировского отделения Горьковской железной дороги. Существует пригородное пассажирское сообщение до станций Верхнекамская, Яр и Киров.

Также через посёлок проходит узкоколейная железная дорога Дымного торфопредприятия — торфовозная УЖД. Колея 750 мм. Максимальная длина 79 км, эксплуатируется в настоящее время 79 км. Год открытия: 1967 год. Грузовое, пассажирское движение.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 http://www.rufront.ru/materials/4AE965EDAE260.html
 https://web.archive.org/web/20100201234718/http://www.migratio.ru/towns/town_kir.htm

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Верхнекамского района